Марк Фе́ннер (; ) — американский кёрлингист.

В составе мужской сборной США участник , бронзовый призёр . В составе юниорской мужской сборной США участник двух . Чемпион США  и .

Играет в основном на позиции .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (2013, 2016), серебро (2015), бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил Государственный университет Бемиджи ().

Кёрлингом начал заниматься в 2000, в возрасте 6 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Our Team — YoungBucks USA
 
 Видео:
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Выпускники Бемиджийского государственного университета